Cette liste présente les 83 membres de la  législature du Bürgerschaft de Brême au moment de leur élection le  lors des élections régionales de 2011 à Brême. Elle présente les élus des deux villes du Land : Brême et Bremerhaven.

Répartition des sièges

Élus

Membres de la députation (hors parlement) 

Le 6 juillet 2011, le Bürgerschaft et le Stadtbürgerschaft de Brême ont nommé des députés d'État et des membres de la députation.
Les personnes suivantes, qui n'appartiennent pas au Bürgerschaft, sont élus comme membres de la députation.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Bürgerschaft de Brême
 Élections régionales de 2011 à Brême
 Sénat Böhrnsen III

18